

Sigle 

HAS peut désigner :
 Hemechtsland a Sprooch, une association culturelle et linguistique qui a pour but de promouvoir le francique luxembourgeois ;
 Haute Autorité de santé, une autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale.

Toponyme 

 Has, une ville d'Albanie ;
 Has, un village de Bosnie-Herzégovine ;
 Has, une région géographique du Kosovo.

Patronyme 

 Şeref Has (1936-2019), footballeur international turc ;
 Wojciech Has (1925-2000), réalisateur polonais.

Homonymie de patronyme